De vlag van de Oekraïense stad Chmelnytsky, zie Vlag van Chmelnytsky (stad);
  De vlag van de Oekraïense oblast Chmelnytsky, zie Vlag van Chmelnytsky (oblast).